Мигел Проэнса (; род. , Куараи) — бразильский .

Учился игре на фортепиано в своём родном городе, главным образом у . После смерти Хенна в 1958 году прервал обучение, играл в барах и кафе, одновременно получая высшее образование в области одонтологии. В 1961 г. отправился для продолжения музыкального образования в Германию, учился у Элизы Хансен в Гамбургской Высшей школе музыки и в Ганноверской Высшей школе музыки у Карла Энгеля. По словам самого пианиста, среди важнейших влияний на его творческое формирование были записи Вальтера Гизекинга.

Вернувшись в Бразилию, жил и работал, главным образом, в Рио-де-Жанейро. Преподавал в консерватории, был художественным руководителем концертного зала имени Сесилии Мейрелес. Гастролировал в разных странах, в том числе в 2003 г. в Италии, Франции, Германии, Словении и Японии, в 2008 г. выступал в нью-йоркском Карнеги-холле.

Известен, главным образом, как исполнитель бразильской музыки — прежде всего, сочинений Эйтора Вилла-Лобоса; в 2000 г. записал фортепианные партии для саунд-трека биографического художественного фильма о композиторе. Среди записей Проэнсы — полные собрания фортепианных произведений Алберту Непомусену и Оскара Лоренсо Фернандеса.

Командор Ордена Риу-Бранку (1991).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пианисты Бразилии
Академические музыканты Бразилии